Sant’Agostino steht für:
 Sant’Agostino (Emilia-Romagna), Gemeinde in der Emilia-Romagna
 Sant’Agostino, Kirchenname, siehe Augustinuskirche